

Geografia 
 Cadogan, California, Stati Uniti
 Cadogan, Pennsylvania, Stati Uniti
 Cadogan Hall
 Cadogan Hotel famoso per l'arresto del drammaturgo Oscar Wilde

Persone 
 William Cadogan (1711-1797) – medico e scrittore britannico.
 Conte di Cadogan, un titolo nobiliare inglese
 Cadogan William – conte
 Alexander Cadogan (1884-1968), funzionario britannico
 Kevin Cadogan (nato nel 1970), chitarrista statunitense
 León Cadogan, etnologo del Paraguay